Otín heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Otín u Stonařova, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Otín u Měřína (Wottin), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien

Orte:
 Otín (Bierge), Ort in der Provinz Huesca, Spanien

 Otín (Jindřichův Hradec) (Ottenschlag), Ortsteil der Stadt Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Otín (Klatovy) (Wottin), Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy, Tschechien
 Otín (Luka nad Jihlavou) (Ottendorf), Ortsteil von Luka nad Jihlavou, Okres Jihlava, Tschechien
 Otín (Planá u Mariánských Lázní), Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov, Tschechien

Otín steht für:
 Otín (Mythologie), Gottheit (Orisha) der Religion der Yoruba